Lambert de Hesbaye est le nom porté par plusieurs nobles francs.
 .
 , son petit-fils.